Tapage nocturne peut faire référence à :

 tapage nocturne, acte sanctionné en droit français par une amende ;

 Tapage nocturne, film français de Marc-Gilbert Sauvajon, sorti en 1951 ;
 Tapage nocturne, film français de Catherine Breillat, sorti en 1979 ;
 Tapage nocturne (Nachtlärm), film suisse de Christoph Schaub, sorti en 2012.

Voir aussi